Автосце́пка Ви́ллисона — автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте.

Данная автосцепка была изобретена в 1910 году американцем Джоном Виллисоном (John Willison). Представляет собой автосцепку с двухзубым контуром зацепления.

Использовалась для сцепки подвижного состава шахт и рудников в Европе. На её основе была разработана применяемая на советских железных дорогах (и дорогах ряда стран-соседей и стран-наследников СССР) автосцепка СА-3.

См. также 
 Буфер
 Поглощающий аппарат

Ссылки 
 http://vasillich.livejournal.com/40876.html

Сцепные устройства